Ойконим в Крыму:

 Улан-Эли (Белогорский район) — исчезнувшее село в Белогорском районе
 Улан-Эли — прежнее название села Панфиловка Первомайского района
 Улан-Эли — прежнее название исчезнувшего села Глебовка в Черноморского района
 Улан-Эли (Раздольненский район) — исчезнувшее село в Раздольненском районе